Peter Burke, storico britannico.
Peter Burke, calciatore irlandese